Fair Lawn ist der Name folgender Städte in den Vereinigten Staaten:

Fair Lawn (Connecticut)
Fair Lawn (New Jersey)